Приморско-Горанска, Примоско-Горская или Приморско-Горанская жупания () — жупания на северо-западе Хорватии. Административный центр жупании — город Риека.

География 
В состав жупании входит залив Кварнер с расположенными там островами, а также исторический район Горски Котар.

На западе Приморско-Горанска граничит с жупанией Истарска, на севере — со Словенией, на востоке — с жупанией Карловачка, на юге — с Личко-Сеньска. В состав жупании входят находящиеся в заливе Кварнер острова, самые крупные из которых — Црес, Крк, Раб и Лошинь.

История 
Территория современной жупании первоначально принадлежала иллирийцам, которых постепенно подчинила Римская империя. В VI веке в регионе началось расселение славянских племён. В XV веке в связи с турецкими вторжениями территория жупании оказалась на границе Османской империи. В конце XVII — начале XVIII веков территория жупании вошла в состав Австрийской империи. После Первой мировой войны была в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия. После распада Югославии в 1991 году — часть независимой Хорватии.

Население 
В соответствии с данными переписи 2001 года, на территории жупании проживало 305 505 человек. В 2005 году население достигло 323 214 человек. При этом по состоянию на 2001 год абсолютное большинство населения составляли хорваты (84,59 % всего населения).

Административное деление 

В административном отношении жупания делится на 41 муниципальное образование (14 городов, 22 общины и 5 островов).

Города:
 Риека, столица жупании
 Бакар
 Црес
 Цриквеница
 Чабар
 Делнице
 Кастав
 Кралевица
 Крк
 Мали-Лошинь
 Нови-Винодолски
 Опатия
 Раб
 Врбовско

Общины:
 Башка
 Брод-Моравице
 Чавле
 Добринь
 Фужине
 Еленье
 Клана
 Кострена
 Локве
 Лопар
 Ловран
 Малинска-Дубашница — Малинска, столица общины
 Матульи
 Мощеничка-Драга
 Мркопаль
 Омишаль
 Пунат
 Равна-Гора
 Скрад
 Винодолская община — Брибир, столица общины
 Вишково
 Врбник

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт жупании